Мес — река, протекающая по Люксембургу. Левый приток реки Альзет.

Река берёт начало у населённого пункта Шувайлер на высоте 352 м. Течёт на юго-восток. Впадает в реку Альзет около населённого пункта Бержем. Длина реки составляет около 11 км.

Протекает через населённые пункты Рекканж-сюр-Мес и Понтпьер. Имеет ряд небольших притоков.

Примечания 

Бассейн Зауэра (притока Мозеля)
Реки Люксембурга